Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1955 — 22-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 25 лютого по 6 березня 1955 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 33-й чемпіонат Європи.

Чемпіонат світу Група A (ФРН)

Підсумкова таблиця

Призери чемпіонату Європи

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані:
 Воротар  Дон Рігазіо
 Захисник  Карел Гут
 Нападник  Білл Варвік

Чемпіонат світу Група В

Таблиця

Посилання  
 Архів     

 
1955 у німецькому спорті
1955 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Німеччині
Лютий 1955
Березень 1955